Флис Володимир Васильович (23 березня 1924 — 7 серпня 1987) — український композитор, викладач.
 Флис Іван (1922) — адвокат, громадський діяч у США родом з Галичини.